Paul Thomas puede hacer referencia a:
Paul Thomas (1980-), músico estadounidense
Paul Thomas, patinador artístico sobre hielo británico
Paul Thomas (1947), actor y director de cine